Wellenstein − gmina i małe miasteczko w południowo-wschodnim Luksemburgu, w dystrykcie Grevenmacher, w kantonie Remich. Stolicą administracyjną gminy jest Bech-Kleinmacher.

W 2005 roku, miasto Wellenstein, które stanowi centrum gminy, zamieszkiwały 453 osoby. Inne miejscowości w gminie: Schwebsange.

Podział administracyjny Luksemburga